Murphy James Foster, , dit Mike Foster, né le  à Shreveport (Louisiane) et mort le  à Franklin (Louisiane), est gouverneur de la Louisiane du  au  et membre du Parti républicain.

Biographie

Références

Liens externes 
 
 

Naissance en juillet 1930
Gouverneur de Louisiane
Membre du Sénat de Louisiane
Décès à 90 ans
Naissance à Shreveport
Décès en Louisiane
Décès en octobre 2020